Tiana, un municipi de la comarca del Maresme.
 Tiana (Sardenya), un municipi italià, dins de la província de Nuoro.
 Tíana, fou una ciutat de Capadòcia.